Турнір претендентів 2018 () — шаховий турнір, що проходив у Берліні (Німеччина) з 10 по 28 березня 2018 року. Переможцем турніру став Фабіано Каруана (США), який отримав право зіграти в матчі за звання чемпіона світу із шахів із чинним чемпіоном норвезьким гросмейстером Магнусом Карлсеном.

Регламент турніру 

 Категорія: 22-а (середній рейтинг: 2785,6).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 9 березня
 Ігрові дні: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-27 березня (тай-брейк — 28 березня)
 Вихідні дні: 13, 17, 21, 25 березня
 Закриття турніру: 27 березня (у разі проведення тай-брейка — 28 березня)

Місце проведення: семиповерховий Kühlhaus (буквально «Холодильник») в одному з центральних районів Берліна Кройцбергу. Колишня індустріальна будівля була найбільшим морозильним комплексом у Європі, а тепер стала місцем проведення виставок, концертів, культурних і масових заходів.

Початок партій о 15:00 за центральноєвропейським часом (16:00 за київським часом).

Контроль часу 

100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Критерії розподілу місць 
 1. Особиста зустріч;
 2. Кількість виграних партій;
 3. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера.

У разі рівності всіх трьох показників буде проведено тай-брейк (28 березня 2018 року).

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 420 000 Євро + 10 % від платних трансляцій pay-per-view (вказані суми оподатковані):
 95 000 євро
 88 000 євро
 75 000 євро
 55 000 євро
 40 000 євро
 28 000 євро
 22 000 євро
 17 000 євро

Учасники 

 Рейтинг Ело станом на 01.03.2018 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 

 Турнір на сайті ФІДЕ
 Регламент турніру
 The road to the Candidates 2018
 Партії турніру онлайн на chess24.com
 Результати турніру на chess-results.com

Шахові турніри 2018
Спортивні змагання у Берліні
Березень 2018
2018 у Німеччині
Турнір претендентів